William Maule kan syfta på bland andra:

 William Maule, 1:e earl Panmure (1700–1782), irländsk peer
 William Maule, 1:e baron Panmure (1771–1852), brittisk peer